Долоплази могу бити:

 Долоплази (Оломоуц), насељено мјесто у округу Оломоуц, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Долоплази (Простјејов), насељено мјесто у округу Простјејов, Оломоуцки крај, Чешка Република